:

Téléfilm 

 Turn Me On est un téléfilm français de Marc Huraux diffusé en 2007.

Cinéma 

 Turn Me On, Dead Man est un court métrage américain de Adam Blake Carver sorti en 2009 ;
 Turn Me On! (Få meg på, for faen) est un film norvégien de Jannicke Systad Jacobsen sorti en 2011.

Musique

EP 

 Turn Me On est un EP du musicien BT paru en 1999 ;
 Turn Me On est un EP du musicien Kim Kyu Jong paru en 2011.

Chanson 

 Turn Me On est une chanson de Norah Jones, issue de l'album Come Away with Me paru en 2002 ;
 Turn Me On est une chanson de Kevin Lyttle, issue de l'album Kevin Lyttle paru en 2004 ;
 Turn Me On est une chanson de James Blunt, issue de l'album Some Kind of Trouble paru en 2010 ;
 Turn Me On est une chanson de David Guetta, en featuring avec la chanteuse Nicki Minaj, issue de l'album Nothing but the Beat paru en 2011 ;
 Turn Me On est une chanson du groupe The Fray, issue de l'album Scars and Stories paru en 2012.
 Turn Me On est une chanson de Riton et Oliver Heldens parue en 2019

Homonymie de titre